Катровский:
 Катровский, Александр Петрович (род. 1956) — советский и российский географ.
 Катровский, Пётр Васильевич (1922 — ?) — советский футболист, тренер.